Cangrande della Scala ist der Name folgender Personen:
* Cangrande I. della Scala (1291–1329), Herr von Verona
 Cangrande II. della Scala (1332–1359), Herr von Verona